
Arcadia Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Iowa 
 Arcadia Township, du comté de Carroll.

Michigan 
 Arcadia Township est l'ancien nom de l'actuel , du comté de Kalamazoo.
 , du comté de Lapeer.
 , du comté de Manistee.

Missouri 
 Arcadia Township, du comté d'Iron.

Nebraska 
 , du comté de Valley.

Homonymie de townships